Die Abkürzung ASMF steht für

 Active Substance Master File, siehe Drug Master File
 die Academy of St Martin in the Fields
 Arbeitsschutzmanagement-Fachkraft
 Asia Ski Mountaineering Federation

Abkürzung